Подлесный () — упразднённый в 2005 году хутор Булякаевского сельсовета Фёдоровского района Республики Башкортостан.

География 
Находился возле селения Верхний Алыштан.

Хутор был расположен у кромки леса, отчего получил своё название.

Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра (Фёдоровка): 16 км,
 центра сельсовета (Верхний Алыштан): 2 км,
 ближайшей ж/д станции (Мелеуз): 72 км.

История 
На 1 июня 1952 года, на 1 января 1969 года, 1 июля 1972 года, на 1 сентября 1981 года — входил в Булякаевский сельсовет.

Упразднён Законом Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров».

Население 
На 1 января 1969 года проживали 90 человек; преимущественно мордва.

Население на 1 января 2002 года составляло 0 человек

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июня 1952 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета БАССР; [сост. Н. Ильин, Ш. Файзуллин, М. Курамшин и др.; отв. ред. А. Денисов]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1953. — 494, [1] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 398—493. С.385
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С.313
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С.285
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326—383. С.294

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Фёдоровского района Башкортостана